Peter Cameron Kelly, dit Pete Kelly, (né le  à  Winnipeg dans le Manitoba au Canada – mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste d'ailier droit. Il a joué sept saisons dans la Ligue nationale de hockey, remportant deux fois la Coupe Stanley avec les Red Wings de Détroit en 1936 et 1937

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1928-1929 || Montréal Camp Orelda || MLCH || || || || || || || || || ||  
|- 
| 1929-1930 || Victorias de Montréal || MCJHL || 10 || 3 || 0 || 3 || 4 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1930-1931 || Montréal AAA || MCJHL || 10 || 7 || 0 || 7 || 10 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2
|- 
| 1930-1931 || Montréal AAA || MLCH ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| 1930-1931 || Montréal AAA || Coupe Memorial || 4 || 4 || 3 || 7 || 4 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1931-1932 || Montréal AAA || MCJHL || 10 || 8 || 9 || 17 || 10 || 2 || 2 || 0 || 2 || 6
|- 
| 1931-1932 || Montréal AC || MLCH ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| 1931-1932 || Montréal AAA || Coupe Memorial || 6 || 5 || 5 || 10 || 2 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1932-1933 || Royaux de Montréal || MLCH || 8 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6 || 0 || 2 || 2 || 11
|- 
| 1933-1934 || Abbies de Charlottetown || MSHL || 39 || 14 || 11 || 25 || 67 || 3 || 1 || 0 || 1 || 2
|- 
| 1934-1935 || Eagles de Saint-Louis || LNH || 25 || 3 || 10 || 13 || 14 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1934-1935 || Abbies de Charlottetown || MSHL || 20 || 16 || 11 || 27 || 27 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1935-1936 || Red Wings de Détroit || LNH || 46 || 6 || 8 || 14 || 30 || 7 || 1 || 1 || 2 || 2
|- 
| 1936-1937 || Red Wings de Détroit || LNH || 47 || 5 || 4 || 9 || 12 || 8 || 2 || 0 || 2 || 0
|- 
| 1937-1938 || Red Wings de Détroit || LNH || 9 || 0 || 1 || 1 || 2 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1937-1938 || Hornets de Pittsburgh || IAHL || 39 || 7 || 20 || 27 || 26 || 2 || 0 || 2 || 2 || 0
|- 
| 1938-1939 || Red Wings de Détroit || LNH || 32 || 4 || 9 || 13 || 4 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| 1938-1939 || Hornets de Pittsburgh || IAHL || 6 || 2 || 6 || 8 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1939-1940 || Hornets de Pittsburgh  || IAHL || 54 || 20 || 20 || 40 || 22 || 9 || 2 || 5 || 7 || 9
|- 
| 1940-1941 || Hornets de Pittsburgh || LAH || 25 || 4 || 16 || 20 || 8 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1940-1941 || Americans de New York || LNH || 11 || 3 || 5 || 8 || 2 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1940-1941 || Indians de Springfield || LAH || 19 || 6 || 14 || 20 || 6 || 3 || 2 || 1 || 3 || 0
|- 
| 1941-1942 || Americans de Brooklyn || LNH || 7 || 0 || 1 || 1 || 4 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1941-1942 || Indians Springfield || LAH || 46 || 33 || 44 || 77 || 11 || 5 || 1 || 6 || 7 || 4
|- 
| 1942-1943 || Moncton RCAF Flyers || NBDHL || 4 || 9 || 6 || 15 ||  || 4 || 4 || 8 || 12 || 12
|- 
| 1943-1944 || Moncton RCAF Flyers || NBDHL || 4 || 4 || 3 || 7 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1943-1944 || All-Stars de Charlottetown || PEI-Sr. || 4 || 3 || 6 || 9 || 2 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1943-1944 || Garrison de Saint John || Exhib. || 4 || 6 || 7 || 13 || 0 || 2 || 2 || 1 || 3 || 0
|- 
| 1943-1944 || Beavers de Saint John || Coupe Allan || 3 || 6 || 3 || 9 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1944-1945 || Charlottetown #2 || PEI-Sr. || 8 || 7 || 15 || 22 || 7 || 2 || 3 || 1 || 4 || 0
|- 
| 1944-1945 || Bombers de New Glasgow || NSAPC || 2 || 3 || 3 || 6 || 0 || 5 || 11 || 4 || 15 || 0
|- 
| 1944-1945 || Bombers de New Glasgow  || Coupe Allan || 3 || 5 || 5 || 10 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1946-1947 || Bombers de New Glasgow || NSAPC || 16 || 14 || 14 || 28 ||  || 3 || 2 || 1 || 3 || 0
|- 
| 1946-1947 || Bombers de New Glasgow  || Coupe Allan || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1947-1948 || Université du Nouveau-Brunswick || YLCH || 1 || 0 || 3 || 3 || 0 || 4 || 4 || 6 || 10 || 2
|- 
| 1948-1949 || Université du Nouveau-Brunswick || YLCH || 3 || 2 || 1 || 3 || 0 || 5 || 6 || 5 || 11 || 0
|- 
| 1949-1950 || Université du Nouveau-Brunswick || SNBHL || 5 || 7 || 5 || 12 || 4 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| 1950-1951 || Université du Nouveau-Brunswick || SNBHL ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1951-1952 || Université du Nouveau-Brunswick || Exhib. || 1 || 0 || 3 || 3 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  

| 177 || 21 || 38 || 59 || 68 || 19 || 3 || 1 || 4 || 2

Références

Voir aussi 

Naissance en mai 1912
Naissance à Winnipeg
Décès en mars 2004
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Eagles de Saint-Louis
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Hornets de Pittsburgh
Joueur des Americans de New York
Joueur des Indians de Springfield
Joueur des Americans de Brooklyn
Champion de la Coupe Stanley
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 91 ans